Федеральные выборы в Австралии прошли 21 мая 2022 года. На них были выбраны 191 депутат 47-го парламента Австралии (151 депутат Палаты представителей и 40 из 76 сенаторов).

Голосование проходило по преференциальной системе и было обязательным для граждан Австралии.

Результаты

Палата представителей

Сенат

Независимые кандидаты 
Свыше 10 независимых кандидатов было избрано в Австралийский парламент благодаря кампании Голосуй за независимых. Некоторые из данных независимых были «условными независимыми» — среди них было много известных людей (например Стегалл, Зали). Их политическая платформа: более быстрое сокращение выбросов парниковых газов, создание федеральной комиссии по борьбе с коррупцией и продвижение гендерного равенства.

Примечания 

Австралия
Парламентские выборы в Австралии
2022 год в Австралии